Абрахам Фрімпонг (* 1993) — ганський футболіст, захисник клубу «Ференцварош».
 Аквасі Фрімпонг (* 1986) — ганський скелетоніст і нідерландський бобслеїст.
 Годфрід Фрімпонг (* 1999) — нідерландський футболіст, захисник.
 Джотекс Асамоа Фрімпонг (* 1982) — ганський футболіст.
 Еммануель Фрімпонг (* 1992) — ганський футболіст, півзахисник клубу «Ерміс».
 Ерік Асамоа-Фрімпонг (* 1990) — ганський футболіст.
 Жеремі Фрімпонг (* 2000) — нідерландський футболіст, захисник німецького клубу «Баєр 04». Грав за молодіжну збірну Нідерландів.